Victòria Federica de Todos los Santos de Marichalar i Borbó (Madrid, 9 de setembre de 2000) és la segona filla de la infanta Elena de Borbó i Grècia (duquessa de Lugo) i Jaime de Marichalar i Sáenz de Tejada (Cavaller divisero hijodalgo l'Il·lustre solar de Tejada). Per via materna és neta dels reis emèrits d'Espanya, Joan Carles I i Sofia de Grècia, i neboda de l'actual rei d'Espanya Felip VI. Per via paterna és neta d'Amalio de Marichalar i Bruguera, VIII comte de Ripalda i de Concepció Sáenz de Tejada, Dama Divisera Hijadalgo l'Il·lustre Solar de Tejada. És cinquena en la línia de successió al tron espanyol, després de la princesa d'Astúries, Leonor de Borbó, la infanta Sofia de Borbó, la seva mare, la infanta Elena de Borbó i el seu germà gran, Felipe Juan Froilán de Marichalar i de Borbó.

Biografia

Bateig 
Va ser batejada l'11 d'octubre de 2000, es va utilitzar aigua del riu Jordà. Victòria Federica igual que el seu germà Felipe Juan Froilán de Marichalar i Borbó i el seu cosí Joan Valentí Urdangarín i Borbó, va ser batejada a la pila del Palau Reial. Els seus padrins van ser el seu oncle matern Felip VI d'Espanya i la seva tia paterna Ana de Marichalar i Sáenz de Tejada.

Noms 
 Victoria: Victòria per la seva rebesàvia Victòria Eugènia de Battenberg
 Federica: Federica per la seva besàvia Federica de Hannover
 de Todos los Santos: Tradició de la Casa Reial Española.

Educació 
Va estudiar en el col·legi St. George 's de la Moraleja.

Títols 
 9 de setembre-present: Excel·lentíssima senyora doña Victòria Frederica de Tots Sants de Marichalar i Borbó, gran d'Espanya i dama divisera hijadalgo l'Il·lustre Solar de Tejada.
Dinastia_borbònica
Nobles madrilenys
Alumnes de la St Mary's School